Серге́й Червяко́в:
 Червяков, Сергей Васильевич (род. 1959) — советский двоеборец, бронзовый призёр чемпионата мира (1987).
 Червяков, Сергей Михайлович (род. 1989) — российский волейболист.